Leptomydas är ett släkte av tvåvingar. Leptomydas ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Leptomydas